El demonio puede referirse a:
 un demonio, ser sobrenatural generalmente maligno. 
El demonio (1875, título original: Демон), ópera de Antón Rubinstein.
Jeepers Creepers (2001), película de terror dirigida por Victor Salva.